Függetlenség: államjogi fogalom, egy államalakulat önálló, szabad intézményrendszeren és államigazgatáson alapuló politikai berendezkedése
Függetlenség: politikai pártokhoz nem kapcsolódó politikai, közművelődési stb. tevékenységet jelző fogalom
Függetlenség: szociálpszichológiai fogalom, az egyén más egyének, közösségek beavatkozásától mentes tájékozódási, döntéshozási és alkalmazkodási mechanizmusa
Függetlenség: a matematikai statisztikában és a valószínűségszámításban események, ill. több valószínűségi változó között lehetséges viszony
Sajtó
Függetlenség: az Országos Antiszemita Párt 1879–1887 között megjelenő politikai napilapja
Függetlenség: az Egységes Párt 1933–1944 között megjelenő politikai napilapja
Függetlenség: a 20. század elején Aradon megjelent napilap